TV 12 kan syfta på:

TV12 – en svensk TV-kanal
Tv 12 (fartyg) – en tidigare tullkryssare